Фок (сын Орнитиона), из Коринфа
 Фок (сын Эака), с Эгины